The Man from Texas est le titre de plusieurs films :
 The Man from Texas de et avec Tom Mix
 The Man from Texas de Ben F. Wilson
 The Man from Texas avec Harry Carey
 The Man from Texas d'Albert Herman